Что есть: ФОК, школа 8.
Большо́й Луг — село (в 1958—2019 гг. — пгт) в Шелеховском районе Иркутской области России. Административный центр Большелугского муниципального образования.

В селе— железнодорожная станция Большой Луг Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали.Также там есть школа номер 8.

География 
Расположен на реке Олхе, в 20 км к югу от районного центра — города Шелехова.

История 
Населённый пункт основан в 1932 году.

В 1949 году введена в эксплуатацию железнодорожная станция Большой Луг.

Статус посёлка городского типа Большой Луг имел с 1958 года до 2019 года.

Население

Экономика 
Железнодорожная станция. Часть населения работает на предприятиях Иркутска и Шелехова.

Примечания

Источники 
 
 Новости
 http://baikalarea.ru/pribaikal/villages/bolshoylug/a6031.htm
 http://weather-in.ru/irkytskaja/31632

Населённые пункты Шелеховского района
Бывшие посёлки городского типа Иркутской области